Unsū – kata del karate
 Unsu – album dei Lyzanxia del 2006